Dit is een lijst van steden in Noorwegen.

Grootste steden 
De 10 grootste steden van Noorwegen, gemeten naar aantal inwoners, zijn:

(VT = Volkstelling, S = Schatting)

Alle steden 
Er zijn 103 plaatsen in Noorwegen met de status van stad:

 
Noorwegen
Steden